Беспорядки в Косово в 2008 году — массовые беспорядки, последовавшие за провозглашением независимости Республики Косово 17 февраля 2008 года, которые инициировали косовские сербы, выступавшие против отделения от Сербии. Оппозиционные силы пытались захватить важные объекты инфраструктуры и пограничные заставы. Беспорядки затронули в основном Северное Косово, где преобладали сербы.

Напряженность на севере усилилась, после того как 14 марта сербы захватили здание суда ООН в Митровице, после чего в ситуацию вмешались силы НАТО.

Бойкот правительства Косово 
В ответ на провозглашение независимости Косово, местные сербы, выступавшие против суверенитета региона, с целью борьбы с косовским сепаратизмом и защиты сербской общины Косово, создали Ассамблею косовских сербов. Сербская православная церковь в Косово заявила, что не будет вступать в какие-то либо контакты с правительством Косово и любым государством, которое признает независимость Косово.

Позднее представитель сербского правительства в Белграде сообщил, что Сербия намерена создать «особые полицейские отряды» в Косово, с целью удержать суверенитет над областью. После этого, в Северном Косово часть сотрудников сил безопасности Косово прекратили подчиняться правительству в Приштине, исполняя указания только сербского правительства.

Вскоре в Косово более 200 сотрудников полиции уволились из правоохранительных органов, отказавшись подчинятся правительству в Приштине.

3 марта 2008 года бойкоты, увольнения и забастовки начались в среде работников железных дорог Косово.

Беспорядки 
На следующий день после провозглашения независимости Косово, две взорвавшееся бомбы в городе Митровица повредили несколько автомобилей ООН. К счастью, никто не пострадал. 3 марта 2008 года по офису ООН в северной части Митровицы был открыт огонь из снайперской винтовки, потерпевших не оказалось.

28 марта полицейский контрольно-пропускной пункт в северной части Косово, на котором работали сербские офицеры, подвергся обстрелу из автоматического оружия. Нападение срвершено жителями албанской деревни Кошутово, к северу от Митровицы.

26 июня, в деревне Боровойце, недалеко города Каменица, представители местной общины сербов и цыган забаррикадировали дорогу в знак протеста против строительства мечети, санкционированной местным правительством. Около 100 албанцев с другой стороны баррикады начали забрасывать протестующих камнями.

Захват здания суда ООН в Митровице 
14 марта, после проведения череды митингов, сотни протестующих ворвались в здание суда ООН в Митровице. Переговоры официальных лиц ООН с сербами о прекращении протестов и беспорядков не увенчались успехом, и утром 17 марта полиция ООН, при поддержке НАТО, штурмовала здание. Часть протестующих была задержана. Затем последовал ряд столкеовений, продолжавшихся до полудня. Один полицейский ООН из Украины был убит, 70 сербов и 61 миротворец ООН и военнослужащих НАТО были ранены, один автомобиль ООН и один грузовик НАТО повреждены. Среди раненых международных сил было 27 польских и 14 украинских полицейских, а также 20 французских солдат. Полиция ООН вышла из северной части Митровицы, оставив этот район под контролем сил НАТО.

19 марта полиция ООН вернулась в северную часть Митровицы вместе с полицией Косово, в то время как военные из НАТО всё ещё контролировали безопасность в здании суда и в целом на севере Косово. В последующие дни город перешёл под полный контроль Приштины.

Реакция 
 : Питер Фейт, международный гражданский представитель в Косово и посланник ЕС в Косово, обвинил Сербию в попытке «испортить отношения» между косовскими албанцами и косовскими сербами. Фейт добавил, что международная руководящая группа, созданная для контроля за реализацией независимости Косово, «не потерпит разделения, потому что раздел этой страны не предусмотрен и не будет принят нами». Премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил на совместной пресс-конференции с Фейтом, что «функционирование параллельных институтов недопустимо».
 : Помощник госсекретаря Даниэль Фрид заявил, что реакция Косово на «провокации на севере» подтверждает решение США признать декларацию независимости Косово. Госсекретарь Кондолиза Райс призвала сербских лидеров оказать давление на сербскую общину в Косово, чтобы избежать «провокационных действий» после столкновений в Митровице 17 марта.
 : Чиновники ЕС призвали МООНК обеспечить безопасность границ Косово, что привело к прибытию миссии ЕС в Косово во главе с министром иностранных дел Нидерландов Максимом Ферхагеном, который заявив, что они хотят избежать «мягкого раздела» государства.
 : Президент Борис Тадич обвинил международные силы в Косово в использовании «чрезмерной силы» и предупредил о «эскалации беспорядков на всей территории провинции» после столкновений в Митровице из-за захвата судов ООН. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница заявил, что его правительство проводит консультации с Россией о совместных шагах по прекращению «всех форм насилия против косовских сербов», и обвинил НАТО в «проведении силовой политики против Сербии». Сообщалось, что шаги могут включать размещение российских войск на севере региона. Министр по делам Косово Слободан Самарджич сказал протестующим: «Мы будем защищать вас так же, как мы защищаем сербов в Сербии».
  призвала возобновить переговоры о статусе Косово, заявив, что беспорядки были результатом одностороннего провозглашения независимости данной территории.
 : Генеральный секретарь Пан Ги Мун осудил нападения на силы ООН и НАТО после столкновений 17 марта и призвал «все общины проявлять спокойствие и сдержанность».
 : Министерство иностранных дел Болгарии выступило с заявлением, в котором выразила обеспокоенность беспорядками и призвало сербов в Косово избегать насилия.
 : Министр иностранных дел Урсула Плассник призвала власти Сербии и косовских сербов содействовать безопасности в регионе, добавив: «Правительство Сербии неоднократно обещало воздерживаться от насилия как политического инструмента».
 : Милорад Додик, премьер-министр Республики Сербской, заявил, что применение силы против сербских демонстрантов в северной части Косово было «неуместным, какой бы ни была причина для этого».

Примечания 

Массовые беспорядки
2008 год в Косово
Февраль 2008 года
Март 2008 года
Конфликты 2008 года